Verdensmesterskabet i mixed double-curling 2022 var det 14. mixed double-VM i curling gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i arenaen Centre sportif de Sous-Moulin i Genève, Schweiz i perioden 23. - 30. april 2022 med deltagelse af 20 hold. Schweiz var VM-værtsland for første gang.

Mesterskabet blev vundet af Skotlands hold bestående af Bobby Lammie og Eve Muirhead, som i finalen vandt med 9-7 over Schweiz, og som dermed gik ubesejret gennem mesterskabet. Skotland vandt dermed VM-guld i mixed double for andet år i træk og anden gang i alt. Schweiz vandt VM-medaljer for sjette gang, men det var første gang, at schweizerne vandt sølvmedaljer.

Bronzemedaljerne gik til Tyskland, som besejrede Norge i bronzekampen med 7-5. Det var Tysklands første VM-medalje i mixed double.

Hold

Resultater

Grundspil 

I grundspillet var de 20 hold opdelt i to grupper med 10 hold i hver gruppe. I hver gruppe spillede holdene alle-mod-alle, og de tre bedste hold i hver gruppe gik videre til slutspillet om medaljer.

16 hold kvalificerede sig direkte til næste VM i 2023:
 Holdene, der sluttede på 1.- til 7.-pladsen i de to grupper (i alt 14 hold).
 Vinderne af to playoff-kampe mellem holdene, der sluttede på 8.- eller 9.-pladsen i de to grupper (i alt 2 hold).

Holdene, der ikke kvalificerede sig direkte til næste VM, måtte spille VM-kvalifikation om de sidste fire pladser ved næste VM mod de øvrige tilmeldte hold.

Gruppe A

Gruppe B

Slutspil

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Nedrykningskampe 

Holdene, der sluttede på 8.- eller 9.-pladsen i deres gruppe i den indledende runde, spillede playoff-kampe på tværs af grupperne. De to vindere af playoff-kampene, Sydkorea og England, endte på 15.- hhv. 16.-pladsen og kvalificerede sig til næste VM i mixed double, mens de to tabere, Spanien og Finland, måtte spille kvalifikation til det næste verdensmesterskab.

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
 World Curling Federation - World Mixed Doubles Curling Championship 2022 
 WCF - Results & Statistics - World Mixed Doubles Curling Championship 2022

Noter 

2022 (mixed double)
Curling i 2022
Curling i Schweiz
Sport i Genève